Park-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

* Park-Gletscher (Antarktika) im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Park-Gletscher (Mount Baker) im US-Bundesstaat Washington